A Primeira Divisão do Campeonato Sueco de Futebol da temporada 1940-41, denominada oficialmente de Allsvenskan 1940-41, foi a 17º edição da principal divisão do futebol sueco. O campeão foi o Helsingborgs IF que conquistou seu 5º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 
 

1940-41
1940 no futebol
1941 no futebol
Desporto na Suécia em 1940
Desporto na Suécia em 1941